Проституция в Великобритании является легальной деятельностью, но с 2009 года контакт с проституткой, которую принудили заниматься торговлей телом, уголовно наказуем, даже если клиент не осведомлён о насильственном характере работы.

Законы 
В 1545 году все дома терпимости Лондона были закрыты королём Генрихом VIII.

По закону с 2003 года слово «проститутка» () гендерно нейтрально, хотя ранее относилось только к лицам женского пола.

См. также 
 Проституция в Северной Ирландии
 Проституция в СССР
 Проституция на Украине
 Проституция в Европе
 Проституция в России
 Секс-туризм
 Сексуальное рабство
 Маккой, Джордж

Примечания

Ссылки 
  UK Crown Prosecution Service: Offences Against Public Morals And Decency
  Operation Pentameter, UK Police operation into forced prostitution
  Amnesty International UK trafficking/forced prostitution
  Amnesty International UK — Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings
  Baltic girls forced into sex slavery — BBC
  UK Sex Law Info 
   NewScientist: Belle de Jour: On science and prostitution
  PunterNet: The Online Community for Patrons and Providers of Adult Personal Services in the UK

Преступность в Великобритании
Экономика Великобритании
Общество Великобритании